Vattenpolo vid världsmästerskapen i simsport 1975 bestod av en herrturnering som spelades mellan 19 juli och 26 juli 1975 i Cali, Colombia.

Sovjetunionen tog guld i denna turnering som var den andra VM-turneringen i vattenpolo för herrar.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Mellanrunda

Om placering 1-8

Grupp E

Grupp F

Om placering 9-16

Grupp G

Grupp H

Finalspel

Om placering 1-4

Om placering 5-8

Om placering 9-12

Om placering 13-16

Slutplaceringar

Referenser 

1975
Vattenpolo i Colombia
Världsmästerskapen i simsport 1975